Velika nagrada Nemčije 1957 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 4. avgusta 1957.

Dirka 
Rumeno obarvana polja označujejo dirkače v seriji Formula 2.

|-
! 1
| 1
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 22
| 3:30:38,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 22
| + 3,6 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 7
|  Peter Collins
| Ferrari
| 22
| + 35,6 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 22
| + 3:37,6
| 8
| 3
|-
! 5
| 10
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 22
| + 4:37,2
| 7
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jean Behra
| Maserati
| 22
| + 4:38,5
| 3
| 
|-
! 7
| 3
|  Harry Schell
| Maserati
| 22
| + 6:47,5
| 6
| 
|-
! 8
| 16
|  Masten Gregory
| Maserati
| 21
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 9
| 11
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 21
| +1 krog
| 5
| 
|-
! 10
| 4
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 21
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 11
| 15
|  Bruce Halford
| Maserati
| 21
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 12
| bgcolor="#ffffbf"| 21
| bgcolor="#ffffbf"|  Edgar Barth
| bgcolor="#ffffbf"| Porsche
| bgcolor="#ffffbf"| 21
| bgcolor="#ffffbf"| +1 krog
| bgcolor="#ffffbf"| 12
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 13
| bgcolor="#ffffbf"| 28
| bgcolor="#ffffbf"|  Brian Naylor
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 20
| bgcolor="#ffffbf"| +2 kroga
| bgcolor="#ffffbf"| 17
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 14
| bgcolor="#ffffbf"| 27
| bgcolor="#ffffbf"|  Carel Godin de Beaufort
| bgcolor="#ffffbf"| Porsche
| bgcolor="#ffffbf"| 20
| bgcolor="#ffffbf"| +2 kroga
| bgcolor="#ffffbf"| 20
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! 15
| bgcolor="#ffffbf"| 25
| bgcolor="#ffffbf"|  Tony Marsh
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 17
| bgcolor="#ffffbf"| +5 krogov
| bgcolor="#ffffbf"| 22
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 17
|  Hans Herrmann
| Maserati
| 14
| Šasija
| 11
| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 20
| bgcolor="#ffffbf"|  Umberto Maglioli
| bgcolor="#ffffbf"| Porsche
| bgcolor="#ffffbf"| 13
| bgcolor="#ffffbf"| Motor
| bgcolor="#ffffbf"| 15
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 23
| bgcolor="#ffffbf"|  Roy Salvadori
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 11
| bgcolor="#ffffbf"| Vzmetenje
| bgcolor="#ffffbf"| 14
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 18
|  Paco Godia
| Maserati
| 11
| Krmiljenje
| 21
| 
|-
! Ods
| 12
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 10
| Menjalnik
| 9
| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 24
| bgcolor="#ffffbf"|  Jack Brabham
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 6
| bgcolor="#ffffbf"| Prenos
| bgcolor="#ffffbf"| 18
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 26
| bgcolor="#ffffbf"|  Paul England
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 4
| bgcolor="#ffffbf"| Distributor
| bgcolor="#ffffbf"| 23
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| bgcolor="#ffffbf"| 29
| bgcolor="#ffffbf"|  Dick Gibson
| bgcolor="#ffffbf"| Cooper-Climax
| bgcolor="#ffffbf"| 3
| bgcolor="#ffffbf"| Krmiljenje
| bgcolor="#ffffbf"| 24
| bgcolor="#ffffbf"| 
|-
! Ods
| 19
|  Horace Gould
| Maserati
| 2
| Glavna os
| 19
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957